Sonne puede hacer referencia a:

 Sonne, una canción del grupo alemán Rammstein.
 Sonne, un barco de investigación alemán botado en 1964.
 Sonne, un barco de investigación alemán botado en 2014.